Heibach steht für:

 Heibach, ein Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Heibach ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid Heibach (* 1949), deutsche Künstlerin und Filmemacherin
 Hans Heibach (1918–1970), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Haibach
 Haybach